Островерховка (), село, 
Тимченковский сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321786205. Население по переписи 2001 года составляет 391 (205/186 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Островерховка находится между реками Мжа (6 км) и Уды (8 км), в 5-и км от села Тимченки, в 8-и км от города Мерефа, в 2,5 км от села Аксютовка, примыкает к селу Тросное.
К селу примыкают несколько лесных массивов, в т. ч. урочище Большой Бор (сосна).

История 
 1655 - дата первого упоминания.
 В 1940 году в селе были 421 двор, православная церковь, сельсовет и семь ветряных мельниц.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Школа I-II ст.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и партизан. Похоронено 262 воина и 10 партизан.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Змиёвского района